Die Zweite Division 1965/66 war die 49. Spielzeit der zweithöchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 4. September 1965 und endete am 8. Mai 1966.

Modus 
Die 16 Vereine spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenersten stiegen in die Erste Division auf. Da RCS Brügge von der 1. Division in die 3. Division strafversetzt wurde, stieg nur der Tabellenletzte ab.

Waren nach Abschluss der Saison mehrere Mannschaften punktgleich sein und hatten die gleiche Anzahl an Siegen, wurde über den Auf- bzw. Abstieg in einem Entscheidungsspiel auf neutralem Platz entschieden.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Play-off

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Fußballsaison 1965/66